

Crimea
 Obuchovka – centro abitato della Crimea

Kazakistan
 Obuchovka – centro abitato della Regione del Kazakistan Settentrionale
 Obuchovka – nome russo del centro abitato di Bulaqty

Russia
 Obuchovka – centro abitato dell'Oblast' di Belgorod
 Obuchovka – centro abitato dell'Oblast' di Brjansk
 Obuchovka – centro abitato dell'Oblast' di Kursk nel Bol'šesoldatskij rajon
 Obuchovka – centro abitato dell'Oblast' di Kursk nel Gluškovskij rajon
 Obuchovka – centro abitato dell'Oblast' di Kursk nel Kastorenskij rajon
 Obuchovka – centro abitato dell'Oblast' di Kursk nel Korenevskij rajon
 Obuchovka – centro abitato della Mordovia
 Obuchovka – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod
 Obuchovka – centro abitato dell'Oblast' di Orël
 Obuchovka – centro abitato dell'Oblast' di Rostov nell'Azovskij rajon
 Obuchovka – centro abitato dell'Oblast' di Rostov nel Millerovskij rajon
 Obuchovka – centro abitato dell'Oblast' di Ul'janovsk

Ucraina
 Obuchovka – nome russo del centro abitato di Obuchivka nell'Oblast' di Charkiv
 Obuchovka – nome russo del centro abitato di Obuchivka nell'Oblast' di Dnipropetrovs'k
 Obuchovka – nome russo del centro abitato di Obuchivka nell'Oblast' di Mykolaïv
 Obuchovka – nome russo del centro abitato di Obuchivka nell'Oblast' di Žytomyr

Fiumi
 Obuchovka – fiume russo